Sender Waldenburg steht für:

 Fernsehturm Waldenburg (1959 bis 2009)
 Sender Waldenburg-Friedrichsberg (seit 2009)